Reach kan syfta på:

REACH, en kemikalielag i EU
 Reach, Cambridgeshire, en ort i England, Storbritannien